Алексе́й Муса́тов:
 Мусатов, Алексей Алексеевич (1980—2005) — российский футболист.
 Мусатов, Алексей Иванович (1911—1976) — советский писатель.